Jakub Krejčík (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Slavia Prague, il commence sa carrière en senior en 2010 avec le HC Havlíčkův Brod dans la 1.liga. La saison suivante, il découvre l'Extraliga avec le Slavia Prague.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| HC Havlíčkův Brod || 1.liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HC Slavia Prague|| Extraliga || 9|| 0|| 3|| 3|| 2|| 19|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2010-2011 ||HC Havlíčkův Brod || 1.liga || 9|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Slavia Prague|| Extraliga || 51|| 4|| 7|| 11|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga || 9|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 38|| 3|| 2|| 5|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Sparta Prague || Extraliga || 45|| 7|| 18|| 25|| 44|| 11|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
|2014-2015 || Örebro HK || SHL || 50|| 0|| 13|| 13|| 10|| 5||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2015-2016||Örebro HK ||SHL ||50 ||5 ||13 ||18 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || KHL Medveščak Zagreb|| KHL ||48 ||1 ||15 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017||HC Kometa Brno ||Extraliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||14 ||4 ||9 ||13 ||10
|-
|2017-2018||HC Kometa Brno ||Extraliga ||52 ||8 ||27 ||35 ||14 ||14 ||0 ||8 ||8 ||14
|-
|2018-2019||Lukko || Liiga ||55 ||5 ||19 ||24 ||32 ||7 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2019-2020||Kärpät Oulu || Liiga ||44 ||8 ||22 ||30 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Jokerit || KHL || 42|| 5|| 12|| 17|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2012 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| +2||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align=left| République tchèque|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 0|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2017|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1 || align=left| place
|-
| 2018|| align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||4 ||0 ||3 ||3 ||2 || +2|| align=left| place

Références

Naissance en juin 1991
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Lev Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Örebro HK
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HC Brno
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi